Ozoir-la-Ferrière ([ɔ.ˈzwaʁ la fɛ.ˈʁjɛʁ]) es una comuna francesa del departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia. Pertenece a la comunidad de comunas Les Portes Briardes desde enero de 2010. </small>

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Ozoir Ferriere